Ernemont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Ernemont-sur-Buchy, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Ernemont-Boutavent, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,